Michael Andrews – pittore britannico
 Michael Andrews – compositore, musicista e produttore discografico statunitense
 Michael Andrews – giocatore di baseball statunitense
 Michael Andrews – allenatore di football americano statunitense
 Michael A. Andrews – politico statunitense

Pagine correlate 
Michael Andrew